Barbery ist der Familienname folgender Personen:
Muriel Barbery (* 1969), französische Philosophin und Schriftstellerin
Stéphane Barbery, französischer Psychologe

Barbery ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Barbery (Calvados)
 Barbery (Oise)

 Kloster Barbery, ehemalige Zisterzienserabtei in Frankreich

Siehe auch:
 Barberi